A 2007-es amerikai nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizenegyedik versenye. A futamot Laguna Secában rendezték július 22-én.

A MotoGP végeredménye

Források 

 

Amerikai
Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban